Korzár může být :
 Korzár či kaper, nájemný námořní lupič
 velitel námořních pirátů
 Korzár (noviny) – slovenské noviny
 Korzár (pivo) – značka děčínského piva
 Korzár (petarda) – silvestrovské petardy 
 Korzár (Byron) - poema anglického romantického básníka lorda Byrona
 Korzár (balet) – balet Adolpha Adama 
 Korzár (opera) – opera Giuseppa Verdiho 
 Černý korzár – hlavní postava románové pentalogie spisovatele Emilia Salgariho
 RK-3 Korsar – ukrajinská protitanková řízená střela